Jméno Polonia Bytom označuje vícero polských sportovních klubů:

 Polonia Bytom (lední hokej) – hokejový klub
 Polonia Bytom (fotbal) – fotbalový klub
 Polonia Bytom (basketbal) – zaniklý basketbalový klub
 Polonia Bytom (plochá dráha) – zaniklý plochodrážní tým
 Polonia Bytom (plavání) – zaniklý plavecký tým